Ashiya se poate referi la:

 Orașul Ashiya, o localitate în Japonia, în prefectura Fukuoka.
 Municipiul Ashiya, o localitate în Japonia, în prefectura Hyōgo.